Norwegian Wood bezeichnet:

Norwegian Wood (This Bird Has Flown), ein Lied der Beatles
Norwegian Wood (Film), ein japanischer Spielfilm nach dem gleichnamigen Roman von Haruki Murakami
Norwegian Wood (Musikfestival), ein Osloer Musikfestival